Финале УЕФА Лиге шампиона 2013. је била фудбалска утакмица одиграна на стадиону Вембли 25. мајa 2013. Утакмица је играна између Бајерн Минхена и Борусије Дортмунд. Коначни резултар је био 1−2 за Бајерн Минхен. Први гол постигао је Манџукић у педесет деветом минуту, затим је са беле тачке био прецизан Борусијин Гундоган у шездесет деветом минуту, а коначни резултат је поставио Бајернов Арјен Робен два минута пре краја утакмице.

Детаљи са утакмице

Референце

Спољашње везе 

Финала УЕФА Лиге шампиона
Спорт у Лондону
Фудбал у Енглеској
Спорт у 2013.